Урочище Кубалач (крим. «Кубалач») — ботанічний заказник національного значення, створений в однойменному урочищі в Кримських горах.
 Кубалач — гора в Криму.